Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1948 se dispute à San Francisco du 5 au .

Gussy Moran remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wolfenden.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Louise Brough et Margaret Osborne duPont.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1948
Pacific Coast
Compétition de tennis à San Francisco
Sport aux États-Unis en 1948
Octobre 1948